Вильянуэва-дель-Кампо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 40 км². Население — 969 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 65 км.

Покровителями города считаются Кристо де ла Веракрус и святая дева де Вальдеунко.

История 
Во времена Древнего Рима город назывался Интеркатия ().

Население

Примечания

Ссылки 
 * 
 Villanueva del Campo 

Муниципалитеты Саморы